Заки́ров, Мухаме́т:
 Закиров, Мухамет Тафтизанович (1950—2014) — башкирский поэт, редактор и журналист, корреспондент.
 Закиров, Мухамет Хазиевич (1934—1996) — советский библиотекарь и общественный деятель, Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1976).